XV. Zimní olympijské hry hostilo ve dnech 13. - 28. února roku 1988 město Calgary v Kanadě. Zúčastnilo se celkem 1423 sportovců z 57 zemí světa. Dalšími kandidátskými městy byly švédský Falun a italská Cortina d'Ampezzo.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na ZOH 1988

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1988 na Olympedia

 
1988
Olympijské hry v Kanadě
Sport v Calgary
Multisportovní události v roce 1988
Sport v Kanadě v roce 1988